Джованни де Мак (Джованни де Маке) (, , между 1548 и 1550, Валансьен — сентябрь 1614, Неаполь) — франко-фламандский композитор, педагог и органист, работавший в Италии.

Биография 
Дата рождения неизвестна. Первоначально музыкальное образование де Мак получил в Вене, где пел в церковном хоре и брал уроки у Филиппа де Монте. В 1563 году обучался там же в иезуитском колледже. Около 1574 года переехал в Рим, где занимался композицией и работал органистом. Первая публикация (обозначенная «как первая книга мадригалов»), вышедшая в Венеции в 1576 г., обнаруживает влияние стиля Л. Маренцио, с которым де Мак познакомился, вероятно, в Риме. Расцвет творческой карьеры связан с Неаполем, куда де Мак переехал около 1585 г.

До мая 1590 (в Неаполе) руководил ансамблем музыкантов, обслуживавшим собрания литературно-музыкального кружка (не имевшем названия) Фабрицио Джезуальдо, отца знаменитого композитора. Во 2-й половине 1590 занял пост органиста в Большой церкви Благовещения. C 1594 органист, с 1599 капельмейстер при (неаполитанском) дворе испанского вице-короля.

Среди учеников де Мака Луиджи Росси, Асканио Майоне, Дж.Д. Монтелла, Джованни Мария Трабачи, Донато Антонио Спано, а также, возможно, Андреа Фальконьери.

Творчество 
Основная область творчества де Мака — мадригал. Среди его сочинений для органа — канцоны, ричеркары, каприччио, «Токката в манере трубы» (Toccata a modo di trombetta), вариации на «Руджеро» и др. Стиль поздних сочинений де Мака (возможно, под влиянием музыки Джезуальдо) отличается необычными экспериментами в области гармонии, интенсивным использованием хроматики. Примером такой экспериментальной музыки могут служить небольшие органные пьесы «Consonanze stravaganti», «Durezze e ligature», «Prima e seconda stravaganze», а также 6-голосный мотет «Rex autem David» (из его единственной книги мотетов 1596 г.).

Примечания

Литература 
 Clercx S. Jean de Macque et l'évolution du madrigalisme à la fin du XVIe siècle, in: Festschrift für J. Schmidt-Görg. Bonn 1957
 Anderson L.B. Giovanni de Macque of Valenciennes and the evolution of polyphonic music in Naples at the end of the sixteenth century. Ph.D. Diss., U. of Liège, 1970.
 Shindle W.R. The Madrigals of Giovanni de Macque. Ph.D. diss., Indiana U., 1970.
 Маке (Мак) // Музыкальный словарь Гроува. Под ред. Л.Акопяна. М.: Практика, 2007, с.521.

Композиторы Нидерландов
Композиторы Италии
Композиторы по алфавиту
Композиторы Возрождения